Набережная реки Сре́дней Не́вки — набережная по левому берегу реки Средней Невки на Каменном острове в Петроградском районе Санкт-Петербурга. Проходит от набережной реки Большой Невки до площади Старого Театра.

История 
Название набережная реки Средней Невки известно с 1909 года.

Достопримечательности 
 Парк «Тихий отдых» 
 № 6 — Дача А. А. Половцова, 1912—1916, архитектор И. А. Фомин. 
 Каменноостровский театр

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Каменный остров